— японская теннисистка.
 победительница 11 турниров ITF (8 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Маму Аюми зовут Хироми (ныне домохозяйка, а в недалёком прошлом профессиональная волейболистка), отца — Томохиро (техник в местной электрической компании). У уроженки Оты есть также младший брат Кадзухиро.

В 7 лет, вместе с семьёй, начала играть в теннис.

Любимый удар — форхенд. Любимое покрытие — хард и трава.

Ныне тренируется в теннисной академии Ай Сугиямы, периодически работая с её матёрью Фусако.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Родившиеся в Оте
Теннисисты Японии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года